Abel Korzeniowski (ur. 1972) – polski muzyk i kompozytor filmowy
 Apollo Korzeniowski (1820–1869) – polski pisarz, poeta i autor dramatów, ojciec Josepha Conrada
 Hipolit Korzeniowski (1827–1879) – polski chirurg, syn pisarza Józefa Korzeniowskiego
 Ignacy Korzeniowski (1. połowa XIX w.) – polski poeta
 Józef Korzeniowski (1797–1863) – polski dramatopisarz i powieściopisarz
 Józef Korzeniowski (1863–1921) – polski historyk, wnuk pisarza Józefa Korzeniowskiego
 Joseph Conrad (1857–1924) – właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski, brytyjski pisarz polskiego pochodzenia
 Leszek Korzeniowski (ur. 1955) – polski polityk, poseł na Sejm
 Lucjan Korzeniowski (1897–1984) – polski psychiatra
 Paweł Korzeniowski (ur. 1985) – polski pływak
 Robert Korzeniowski (ur. 1968) – polski lekkoatleta